Bourdelle ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Bourdelle (1861–1929), französischer Bildhauer und Kunstlehrer
 Édouard Bourdelle (1876–1960), französischer Zoologe
 Thomy Bourdelle (1891–1972), französischer Schauspieler und Produktionsleiter